Gijpen, een zeil- en windsurftechniek
 Gijp (boek), de biografie van oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp